Die DEL-Saison 2016/17 war die 23. Spielzeit der Deutschen Eishockey-Liga, der höchsten Liga im deutschen Eishockey. An der Liga nahmen 14 Mannschaften teil. Die Saison begann am 16. September 2016. Die Hauptrunde endete am 26. Februar 2017.

Teilnehmer 
Die Anschutz Entertainment Group, Eigentümer der Hamburg Freezers, erklärte am 18. Mai 2016, für die Freezers keine Lizenz mehr für die Saison 2016/17 zu beantragen. Die Fischtown Pinguins Bremerhaven bewarben sich um die frei gewordene Lizenz der Freezers. Alle 14 Clubs erhielten am 1. Juli 2016 die Lizenz:

Modus 
Die 14 Vereine spielten eine Doppelrunde mit 52 Spielen je Klub aus. Die besten sechs Mannschaften qualifizierten sich direkt für das Play-Off-Viertelfinale, die Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 10 spielten in Best-of-Three-Serien zwei weitere Play-Off-Teilnehmer aus. Die weiteren Play-Offs-Serien wurden im Modus Best of Seven gespielt. Der Meister und die beiden ersten der Hauptrunde qualifizierten sich für die Champions Hockey League 2017/18.

Regeländerungen 
Seit dieser Saison wurde die Verlängerung eines Spieles in der Hauptrunde mit drei gegen drei Feldspielern ausgetragen, wie dies in der National Hockey League seit 2015 der Fall ist.

Hauptrunde

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Für einen Sieg nach der regulären Spielzeit werden einer Mannschaft drei Punkte gutgeschrieben, ist die Partie nach 60 Minuten unentschieden, erhalten beide Teams einen Punkt, dem Sieger der fünfminütigen Verlängerung (nur mit drei gegen drei Feldspielern) beziehungsweise nach einem nötigen Penaltyschießen wird ein weiterer Punkt gutgeschrieben. Verliert eine Mannschaft in der regulären Spielzeit, erhält sie keine Punkte.

Abkürzungen: Sp. = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung, SOS = Siege nach Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, Pkt = Punkte, T = Tore, GT = Gegentore
Erläuterungen: , , ,

Beste Scorer 

Abkürzungen:  Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett:  Bestwert

1 Zum Vergleich: Spieler mit dem besten Plus/Minus-Wert
2 Zum Vergleich: Spieler mit den meisten Strafminuten
(Stand: Saisonende 2016/17)

Beste Torhüter 

(Torhüter, die mindestens 40 % der Gesamtspielzeit ihrer Mannschaft absolvierten)
Abkürzungen:  Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt, SO = Shutouts; Fett:  Bestwert

(Stand: Saisonende 2016/17)

Play-offs

Play-off-Baum

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele wurden im Modus „Best of Three“ ausgetragen und fanden am 1. und 3. März 2017 statt.

HR = Hauptrunde

Viertelfinale 
Die Viertelfinalspiele wurden im Modus Best-of-Seven ausgetragen und fanden am 7., 8., 10., 12., 14., 15., 17., 19. und 21. März 2017 statt.

HR = Hauptrunde

Halbfinale 
Die Halbfinalspiele werden im Modus Best-of-Seven ausgetragen und fanden am 24., 26., 28., 29. 31. März, 2. und 4. April 2017 statt.

HR = Hauptrunde

Finale 
Die Finalspiele wurden im Modus Best-of-Seven ausgetragen. Die Spiele fanden am 9., 11., 13., 15. und 17. April 2017 statt.

HR = Hauptrunde

Kader des Deutschen Meisters

Auszeichnungen 
 DEL-Spieler des Jahres – Patrick Reimer, Nürnberg Ice Tigers
 Stürmer des Jahres – Patrick Reimer, Nürnberg Ice Tigers
 Verteidiger des Jahres – Konrad Abeltshauser, EHC Red Bull München
 Torhüter des Jahres – Gustaf Wesslau, Kölner Haie
 DEL-Rookie des Jahres – Maximilian Kammerer, Düsseldorfer EG
 Trainer des Jahres – Rob Wilson, Nürnberg Ice Tigers
 Robert Müller Fair Play Trophy – Schwenninger Wild Wings
 MVP der Playoffs – Yannic Seidenberg, EHC Red Bull München

Vermarktung 
Erstmals wurden alle Spiele der DEL live übertragen. Die Übertragungsrechte wurden an die Deutsche Telekom vergeben. Ein Spiel pro Woche wurde im frei empfangbaren Fernsehen übertragen, davon mindestens 40 exklusiv auf Sport1.

Weblinks

Einzelnachweise 

2016
Eishockeysaison 2016/17